Cellesi – nobile famiglia pistoiese
 Cellesi – abitanti di Celle di Bulgheria
 Cellesi – abitanti di Celle di Macra
 Cellesi – abitanti di Celle di San Vito
 Cellesi – abitanti di Celle Enomondo
 Cellesi – abitanti di Celle Ligure
 Castel Cellesi – frazione di Bagnoregio
 Luca Cellesi – vescovo cattolico italiano